Ла Гарза има више значења:

 Ла Гарза (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гарза (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гарза (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гарза (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гарза (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гарза (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гарза (Уејтлалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Гарза (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Гарза, Пекезен де ла Гарза (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Гарза (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Гарза, Бока де Сивапан (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику